

Lieux
 Échenoz-la-Méline, commune de la Haute-Saône ;
 Échenoz-le-Sec, commune de la Haute-Saône.

Personnes
 Jean Echenoz (né en 1947), écrivain ;
 Jérôme Echenoz (né en 1976), son fils, dit Tacteel, producteur de musique électronique.